Cinque unità della US Navy sono state battezzate Bonhomme Richard o Bon Homme Richard, dalla traduzione in francese dello pseudonimo Poor Richard di Benjamin Franklin.

 – mercantile della Compagnia francese delle Indie Orientali varato come Duc de Duras; fu messo a disposizione di John Paul Jones, della marina continentale nel 1779 
USS Bon Homme Richard – fregata classe Wampanoag cancellata prima del completamento nel 1864. 
 – portaerei classe Essex ribattezzata  prima del varo per commemorare la 
 – portaerei classe Essex impiegata durante la seconda guerra mondiale
 – nave d'assalto anfibio classe Wasp

Note 

Bonhomme Richard